L'edizione d'autunno 1976 della Vysšaja Liga fu la 40ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinta dalla , giunto al suo terzo titolo.

Stagione

Novità
Non essendo previste retrocessioni nel torneo primaverile, le squadre partecipanti rimasero 16, le stesse del precedente torneo.

Formula
Come nel torneo di primavera, anche in quello autunnale le 16 formazioni si incontrarono in gare di sola andata per un totale di 15 incontri; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Le ultime due classificate retrocessero in Pervaja Liga al termine di questo secondo campionato.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 Torpedo Mosca Campione dell'Unione Sovietica autunno 1976 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1977-1978.
Dinamo Kiev e Dinamo Tbilisi qualificate alla Coppa UEFA 1977-1978.
Dinamo Mosca qualificato alla Coppa delle Coppe 1977-1978 grazie alla vittoria in Kubok SSSR 1977.
 Spartak Mosca e Dinamo Minsk retrocesse in Pervaja Liga 1978.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Classifica cannonieri

Voci correlate
Pervaja Liga 1976
Kubok SSSR 1976

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1976
1976 (autunno)